Елиашевич — фамилия:
 Елиашевич, Игорь Владимирович (род. 1939) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Елиашевич, Ольга Антоновна (1891—1947) — советский геоботаник.